Oinoúsai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Oinousses (kommunhuvudort i Grekland), Nordegeiska öarna, Chios, 
 Nísos Oinoússai, ö, Nordegeiska öarna, Chios, 

Robotskapade Greklandförgreningar